Det har funnits flera ishockeyligor med namnet Eastern Hockey League.
Eastern Hockey League (1954–1973) – En professionell ishockeyliga som var föregångaren till Eastern Amateur Hockey League och var baserat i östra USA mellan 1954 och 1973.
Eastern Hockey League (1978–1981) – En professionell ishockeyliga som var baserat i östra USA mellan 1978 och 1981.
Eastern Hockey League (2013–) – En juniorishockeyliga som är verksam i östra USA sedan 2013.
Eastern AAA Hockey League – Ett juniorishockeyförbund som är verksam i den kanadensiska provinsen Ontarios södra delar sedan 1990.